San Vincenzo puede referirse a:
 San Vincenzo (Italia), localidad italiana de la provincia de Livorno, región de Toscana, Italia
 San Vincenzo al Volturno, monasterio benedictino ubicado en los territorios de las comunas de Castel San Vincenzo y Rocchetta a Volturno, en la provincia de Isernia, Italia
 San Vincenzo Valle Roveto, localidad italiana de la provincia de L'Aquila, región de Abruzos, Italia
 San Vincenzo La Costa, localidad italiana de la provincia de Cosenza, región de Calabria, Italia